

Юмашевська сільська рада — сільське поселення, Баймацький район, Башкортостан
 Юмашевська сільська рада — сільське поселення, Чекмагушівський район, Башкортостан